Спутник — посёлок в Волжском районе Самарской области в составе городского поселения Смышляевка.

География 
Находится на расстоянии менее 1 километра на северо-восток от центра поселения посёлка Смышляевка.

Население 
Постоянное население составляло 517 человек (русские 76%) в 2002 году, 553 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)